Сезон 1926/27 — 17-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 16-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В ноябре 1926 года профессиональная секция клуба отделилась от любительской команды и была переименована в «Аустрию».

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первая лига Вены.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1926/27 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1926/27 на сайте AustriaSoccer.at

1926/1927
Аустрия Вена